Кит Ньютон:
 Ньютон, Кит (1941—1998) — английский футболист, защитник.
 Ньютон, Кит (род. 1952) — британский священник, англиканский епископ.